Dink ist der Familienname folgender Personen:

 Arat Dink (* 1979), türkisch-armenischer Journalist
 Hrant Dink (1954–2007), armenischer Journalist

Dink ist der Name folgender Orte:
 Dink (Bulgarien), ein Dorf im Süden Bulgariens

DINK ist die Abkürzung für:
 Double Income, no Kids (engl. für „kinderlose Doppelverdiener“ bzw. double income no kids), (Ehe-)Paare, kinderlos und daher einkommensstark

DINK